В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Fort Lauderdale 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrici Франсуаза Дюрр і Бетті Стов виграли титул, у фіналі перемігши пару Патті Гоган і Шерон Волш 6-3, 6-2.

Сіяні пари 

 Керрі Гарріс /  Леслі Гант (чвертьфінал)
 Франсуаза Дюрр /  Бетті Стов (чемпіонки)

 Розмарі Казалс /  Ненсі Гюнтер (1-ше коло)
 Карен Крантцке /  Венді Овертон (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Fort Lauderdale